Хоккейная команда «Ниндзяс Бат-Ям»  — команда по хоккею с шайбой из Бат-Яма. Основана в 2018 году. Выступает в ИзХЛ.

История

ХК Холон 

До 2018 года в израильской хоккейной лиге играла команда из Холона. Выступала под различными названиями. Её последнее название «Тартлес» Холон/Бат-Ям.

Ниндзяс Бат-Ям 
В 2018 году, на базе клубов ХК Холон и ХК Бат-Ям, была создана новая команда «Ниндзяс Бат-Ям». Команда была включена в Национальный Дивизион (Лига Леумит) ИзХЛ.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Состав команды 
 Верно на 31 декабря 2022

Примечания

Ссылки 
 Ниндзяс Бат-Ям на сайте Eliteprospects.com 

Хоккейные клубы Израиля
Спорт в Бат-Яме